Авата́ры в Махабха́рате — это те персонажи древнеиндийского эпоса, которые считаются либо полным, либо частичным воплощением какого-либо божества или же божеств. Основные сведения по данной теме приводятся в следующих местах «Махабхараты»: Мбх. I, 61; Мбх. XV, 39; Мбх. XVIII, 4—5.

На данной странице в алфавитном порядке представлен список героев «Махабхараты» и божеств, чьими аватарами эти персонажи являются.

Основные аватары

Второстепенные аватары 

В данный список входят в основном различные асуры, дайтьи, данавы и цари, которые являются аватарами этих представителей индуистской мифологии.

Примечания 

Персонажи индуистской мифологии
Персонажи «Махабхараты»